El-Idrissi bzw. El Idrissi ist der Familienname folgender Personen:

 Abdelaziz Ennaji El Idrissi (* 1986), marokkanischer Langstreckenläufer
 Cédric El-Idrissi (* 1977), Schweizer Leichtathlet
 Dany El-Idrissi (* 1975), Schweizer Leichtathlet
 Faysal El Idrissi (* 1977), französisch-marokkanischer Fußballspieler

Idrissi ist der Familienname folgender Personen:
 Oussama Idrissi (* 1996), niederländischer Fußballspieler